Сент Питерсбург има више значења:
 Сент Питерсбург
 Сент Питерсбург (Пенсилванија)